Nom français de Djanet, en Algérie
 Fort Charlet (Corse), Fort militaire de Calvi en Corse  

Fort français